Абсолютный чемпионат СССР по боксу 1976 года прошёл в Москве 21-25 декабря. Первенство оспаривали 20 боксёров (9 боксёров весовой категории до 90 кг и 11 в категории свыше 90 кг). Победителем соревнований стал Евгений Горстков (Москва), победивший в финале Виктора Терещенко (Москва).

Ход соревнований

Ссылки 
 

Абсолютные чемпионаты СССР по боксу
Спорт в России в 1976 году
1976 год в боксе
Декабрь 1976 года
Соревнования по боксу в Москве
1976 год в Москве
Чемпионаты СССР в 1976 году